Marge – variante del nome proprio di persona femminile Margherita
Marge – cantante ungherese
Marge – fumettista statunitense
Dominique Marge – cantante francese
Marge – gruppo anarchico francese fondato a Parigi nel 1974
Marge Records – etichetta discografica jazz francese